een straatnaam in Amsterdam en Den Haag
Mauritskade (Amsterdam)
Mauritskade (Den Haag)

of naar
 De Mauritskade, (voormalig) zwembad in Den Haag